Марија дел Рефухио има више значења:

 Марија дел Рефухио (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Марија дел Рефухио (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Марија дел Рефухио (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику